Gemsch steht für:
 Gemsch, ein Kartenspiel

Gemsch ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Gemsch (* 1985), Schweizer Schauspielerin
 Esther Gemsch (* 1956), Schweizer Schauspielerin